Hedi est un prénom allemand féminin, diminutif de Hedwig.
 Hedi ou Hédi est un prénom arabe masculin. Il veut dire Dieu "le Guide".

Cinéma 
 Hedi, un vent de liberté : film franco-belgo-tunisien sorti en 2016.

Villes 
 Hedi : ville chinoise

Personnalités 
 Han Hedi : empereur chinois 
 Hédi Nouira : homme politique tunisien
 Hedi Slimane : styliste français
 Hédi Berrekhissa : footballeur tunisien
 Hédi Jouini : chanteur et compositeur tunisien
 Hédi Bouraoui : poète tuniso-canadien
 Hédi Baccouche : homme politique tunisien
 Hédi Kaddour : romancier français
 Hedi Habbouba : compositeur et chanteur tunisien
 Hédi Selmi : sculpteur tunisien
 Hédi Bey : homme politique tunisien
 Mohamed Hédi El Amri : historien tunisien
 Hédi Ben Ouezdou : géomorphologue tunisien
 Hédi M'henni : homme politique tunisien

Homonymie de prénom